Cleveland Hill steht für:

 Cleveland Hill (Aurstralien), Erhebung in Queensland, Australien
 Cleveland Hill (New York), Ort im Erie County im US-Bundesstaat New York

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cleveland Hill (Georgia)	
 Cleveland Hill (Idaho)	
 Cleveland Hill (New Hampshire)	
 Cleveland Hill (Chemung County, New York)	
 Cleveland Hill (Ontario County, New York)	
 Cleveland Hill (Oregon)	
 Cleveland Hill (Orleans County, Vermont)	
 Cleveland Hill (Rutland County, Vermont)